Главни чланак: Отворено првенство Аустралије у тенису 1979.

Гиљермо Вилас је освојио турнир. У финалу је победио Џона Садрија резултатом 7-6, 6-3, 6-2.

Носиоци

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Аустралије у тенису 1979.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушкарци појединачно
Тенис 1979.